Léon Dufour est le nom de plusieurs médecins et scientifiques : 

 Jean-Marie Léon Dufour (1780-1865), médecin et naturaliste français.
 Léon Marie Dufour (1862-1942), mycologue français.
 Léon Dufour (1856-1928), médecin pédiatre français.
 Léon Dufour, architecte grenoblois au